«Один за всех»:

 «Один за всех!» — короткометражный фильм (СССР, 1985, режиссёр — О. Рябоконь), бенефис Н. Караченцова.
 «Один за всех» — 12-я серия (2001) телесериала «FM и ребята».
 «Один за всех» — комедия (Украина, 2005, режиссёр — А. Березань).
 «Один за всех» — мини-сериал (Турция, 2008).
 «Один за всех» — 37-я серия (2010) телесериала «Невидимки».
 «Один за всіх» — ток-шоу телеканала СТБ.

См. также 
 Один на всех — мини-сериал (Россия, 2012)
 Снова один на всех — мелодрама (Россия, 2014)

Примечания